Marsas puede referirse a: 

 Marsas, comuna francesa situada en Gironda.
 Marsas, comuna francesa situada en Altos Pirineos.